Саксен-Веймар:

 Герцогство Саксен-Веймар — государство в составе Священной Римской империи
 Дом Саксен-Веймар — ветвь эрнестинской линии Веттинов, правившая в герцогстве Саксен-Веймар